|-
| 10901 - ||  || 30 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10902 ||  || 25 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 10903 ||  || 24 noiembrie 1997 || Kushiro || , 
|-
| 10904 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 10905 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 10906 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 10907 Savalle ||  || 6 decembrie 1997 || Caussols || 
|-
| 10908 Kallestroetzel ||  || 7 decembrie 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 10909 ||  || 5 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 10910 - || 1997 YX || 20 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10911 ||  || 19 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 10912 - ||  || 25 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10913 - ||  || 31 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10914 Tucker ||  || 31 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 10915 ||  || 29 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 10916 Okina-Ouna ||  || 31 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 10917 - || 1998 AN || 5 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10918 Kodaly ||  || 1 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 10919 - ||  || 10 ianuarie 1998 ||  || 
|-
| 10920 - ||  || 19 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10921 Romanozen ||  || 17 ianuarie 1998 ||  || 
|-
| 10922 - ||  || 20 ianuarie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 10923 - ||  || 23 ianuarie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 10924 Mariagriffin ||  || 29 ianuarie 1998 ||  || 
|-
| 10925 Ventoux ||  || 28 ianuarie 1998 ||  || 
|-
| 10926 - ||  || 25 ianuarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 10927 Vaucluse ||  || 29 ianuarie 1998 || Blauvac || 
|-
| 10928 Caprara ||  || 25 ianuarie 1998 ||  || , 
|-
| 10929 Chenfangyun ||  || 1 februarie 1998 ||  || 
|-
| 10930 Jinyong ||  || 6 februarie 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 10931 Ceccano || 1998 DA || 16 februarie 1998 || Ceccano || 
|-
| 10932 Rebentrost ||  || 18 februarie 1998 ||  || 
|-
| 10933 ||  || 17 februarie 1998 ||  || , T. Urata
|-
| 10934 Pauldelvaux ||  || 27 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10935 - || 1998 EC || 1 martie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10936 ||  || 22 martie 1998 ||  || , T. Urata
|-
| 10937 Ferris ||  || 27 august 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 10938 Lorenzalevy ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 10939 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 10940 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 10941 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 10942 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 10943 Brunier ||  || 20 martie 1999 || Caussols || 
|-
| 10944 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 10945 ||  || 14 aprilie 1999 ||  || , T. Urata
|-
| 10946 ||  || 16 aprilie 1999 ||  || 
|-
| 10947 Kaiserstuhl || 2061 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10948 Odenwald || 2207 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10949 Königstuhl || 3066 P-L || 25 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10950 Albertjansen || 4049 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10951 Spessart || 4050 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10952 Vogelsberg || 4152 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10953 Gerdatschira || 4276 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10954 Spiegel || 4545 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10955 Harig || 5011 P-L || 22 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10956 Vosges || 5023 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10957 Alps || 6068 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10958 Mont Blanc || 6188 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10959 Appennino || 6579 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10960 Gran Sasso || 6580 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10961 Buysballot || 6809 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10962 Sonnenborgh || 9530 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10963 van der Brugge || 2088 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10964 Degraaff || 3216 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10965 van Leverink || 3297 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10966 van der Hucht || 3308 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10967 Billallen || 4349 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10968 Sterken || 4393 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10969 Perryman || 4827 T-1 || 13 mai 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10970 de Zeeuw || 1079 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10971 van Dishoeck || 1179 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10972 Merbold || 1188 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10973 Thomasreiter || 1210 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10974 Carolalbert || 2225 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10975 Schelderode || 2246 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10976 Wubbena || 2287 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10977 Mathlener || 3177 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10978 Bärbchen || 4095 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
|  || 4171 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10980 Breimer || 4294 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10981 Fransaris || 1148 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10982 Poerink || 2672 T-3 || 11 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10983 Smolders || 3196 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10984 Gispen || 3507 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10985 Feast || 4017 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10986 Govert || 4313 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10987 - || 1967 US || 30 octombrie 1967 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek
|-
| 10988 Feinstein || 1968 OL || 28 iulie 1968 ||  || 
|-
| 10989 Dolios ||  || 19 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10990 Okunev ||  || 28 septembrie 1973 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 10991 Dulov ||  || 14 septembrie 1974 || Nauchnij || N. S. Chernykh
|-
| 10992 Veryuslaviya || 1974 SF || 19 septembrie 1974 || Nauchnij || L. I. Chernykh
|-
| 10993 - || 1975 XF || 1 decembrie 1975 ||  || , 
|-
| 10994 - ||  || 15 martie 1978 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 10995 - || 1978 NS || 10 iulie 1978 || Palomar || E. F. Helin, E. M. Shoemaker
|-
| 10996 Armandspitz ||  || 7 iulie 1978 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 10997 Gahm ||  || 2 septembrie 1978 || La Silla || 
|-
| 10998 - ||  || 27 octombrie 1978 || Palomar || 
|-
| 10999 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 11000 - ||  || 6 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-